Ouanaminthe (gemeente), een gemeente in Haïti 
 Ouanaminthe (arrondissement), een arrondissement in Haïti